‎Джеремі Ріфкін
 ‎Рон Ріфкін

Єврейські прізвища
Прізвища-матроніми